Procaviopsylla är ett släkte av loppor. Procaviopsylla ingår i familjen husloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husloppor
Procaviopsylla